ZA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Južnoafriško republiko.
 NATO oznaka za Zambijo

Glej tudi 

Kratice